Les élections municipales à Fès se déroulent le .

Contexte

Candidats et résultats

Global

de Fès

de Fès

de Fès

de Fès

de Fès

de Fès

Notes et références 

2015